Іраклій Данилович (бл.  — до ) — руський (давньоукраїнський) княжич. Представник дому Романовичів, гілки старших Мономаховичів із династії Рюриковичів. Син Великого князя Київського і короля Руси Данила Романовича і галицької князівни Анни. Помер у молодості.

Біографія 
Точна дата народження невідома. Народився приблизно між 1221 і 1225 р. 

Іраклій був старшим сином Великого князя Київського і короля Русі Данила Романовича, старшого сина Великого князя Київського, володаря землі Руської, першого галицько-волинського князя Романа Мстиславича, представника старшої гілки Мономаховичів, і галицької князівни Анни, доньки галицького князя Мстислава Удатного, представника смоленської гілки Мономаховичів. П

о батьківський лінії він був нащадком Великих київських князів Романа і Мстислава, а також Візантійського імператора Ісаака II Ангела. По лінії матері його прадідами були новгородський князь Мстислав Ростиславич та половецький хан Котян.

Столицею Данила в той час був Володимир, де й народився Іраклій.

Імена дітей: Іраклій, Лев, Софія були результатом впливу при дворі матері Данила - Єфросинії-Анни, доньки Візантійського імператора Ісаака ІІ.

Іраклій помер в молодому віці, до 1240 року. Після його смерті Лев Данилович став найстаршим серед синів Данила.

Сім'я 

 Батько: 
 Брати і сестри:

Родовід

Примітки

Бібліографія

Посилання 

Руські княжичі
Романовичі